Klimešová ist der Familienname folgender Personen:

 Dana Klimešová (* 1952 als Dana Ptáčková), tschechische Basketballspielerin
 Hana Klimešová (* 1979), tschechische Historikerin und Museologin
 Jana Klimešová (* 1970), tschechische Langstreckenläuferin
 Jarmila Klimešová (* 1981), tschechische Speerwerferin
 Zuzana Klimešová (* 1979), tschechische Basketballspielerin 

Siehe auch:

 Klimeš